Postgirobygget kan syfta på:
Postgirobygget (musikgrupp) – norsk rockgrupp
Postgirobygget – en näringsfastighet i Oslo, se Posthuset, Oslo